Totsuka bezeichnet:

Personen:
 Tetsuya Totsuka (* 1961), japanischer Fußballspieler
 Yōji Totsuka, japanischer Physiker
 Yūto Totsuka (* 2001), japanischer Snowboarder

Orte:
 Totsuka-ku (Yokohama), Stadtbezirk von Yokohama